Жэрмен Яновна Меллуп (21 ноября 1919, Петроград — 14 августа 1973, Ленинград) — мастер монументально-декоративной скульптуры, реставратор, керамистка; русская художница.

Биография 
Отец Ян Эдуардович Меллуп (1888—1941, в блокаду). Фамилия образована от названия посёлка Меллупы (Mellupi), Латвия, выходцем из которой был Ян Эдуардович. Мать Мадлен Геральдовна Блюхтгер, дочь художника, архитектора, преподавательница французского языка в университете.

 1937 — окончила десятилетку
 1938 — поступила в Академию художеств на скульптурный факультет (готовил к поступлению Г. А. Шульц).
 1940 — участница Выставки фарфора в Русском музее
 1942 — не эвакуировалась с академией в Самарканд, а осталась с семьёй в Ленинграде. Работала на заводе «Союзтрансприбор» в военизированной охране. Позднее эвакуировалась с детьми сестры и дочерью Василисой в Киргизию на озеро Иссык-Куль, где работала чернорабочей в колхозе имени Ворошилова.
 1943 — переехала в Казань к старшей сестре.
 1944 — осуждена по ложному обвинению и приговорена к 5 годам исправительно-трудовых лагерей. 11 месяцев пробыла в Харьковской тюрьме, после чего направлена на строительство Воркутинской железной дороги, но после пересмотра дела освобождена в 24 часа и вернулась в Казань.
 1945 — Академия художеств вызвала Меллуп для продолжения учёбы.
 1948 — окончила академию (диплом в мастерской А. Т. Матвеева и вступила в Союз художников (вероятно — кандидатом, в СХ числится с 1952)
 1952—1954 — преподавала в Якутской музыкальной школе.
 1965 — была у родных во Франции
 1967 — выдвигалась на звание «Заслуженного художника РСФСР»

Творчество 
По большей части работала в барельефе.

Портреты 
 В. К. Кюхельбекера, А. А. Дельвига, П. Я. Чаадаева, Г. Р. Державина, Н. М. Карамзина, В. А. Жуковского.
 Надгробие Виталия Бианки.Замечательная фигура скорбящей девочки с бурундуком на плече. Ж. Я. Меллуп была одной из первых учениц Бианки в его школе натуралистов.

Скульптурно-реставрационные работы 
 Барельефы в Шуваловском дворце.
 Фриз П. К. Клодта в Мраморном дворце.
 6 тимпанов Строгановского дворца.
 4 фигуры И. И. Теребнёва в Адмиралтействе.
 Апостолы Пётр и Павел в Спасо-Преображенском соборе.
 Пророк Моисей, апостол Иаков в Троицком соборе Александро-Невской лавры.

Архитектурно-декоративная пластика. 
 Вокзал в Пушкине — с Е. Г. Челпановой.
 Барельеф «Знамя мира».
 Рельефы зала Московского вокзала — С Верой Исаевой (также — в бригаде скульпторов, работавших над созданием Пискарёвского мемориального кладбища)
 Морские кони и дельфины. Армированный цемент — Скульпторы Ж. Я. Меллуп, Н. С. Кочуков и И. А. Венкова (Санкт-Петербург, Васильевский остров, Большой проспект, дома 87 и 89 — архитектор И. М. Чайко, начало 1950-х; перед каждым фасадом по четыре каменных столба, завершённых статуями морских коней, поддерживающих сильно выдвинутые балконы. Симметрично расположенные балконы-лоджии и пилястры увенчаны скульптурными изображениями дельфинов).
 Барельеф павильона СССР на Всемирной выставке в Брюсселе (1958) — Серебряная медаль

Ученики 
Ксенофонт Николаевич Пшенников (р. 1926—2021) — окончил скульптурное отделение Якутского художественного училища (1955; класс Ж. Я. Меллуп). Народный художник Республики Саха (Якутия)..

Примечания

Источники 
 Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга, ф.78, оп.3, д.272
 Библиотека Союза художников России
 Архив академика М. М. Шульца. Переписка с разными корреспондентами. (в процессе каталогизации)
 
 
 Выставка произведений ленинградских художников. Каталог. Составитель В. М. Шведова. Л., 1952
 1917—1957: Выставка произведений ленинградских художников. Каталог. Сост. И. А. Кривенко, И. Н. Липович, В. Б. Блэк, Г. И. Прибульская. Л., 1958. Изд. Ленинградский Союз советских художников и Государственный Русский музей.

Ссылки 
 Духовщинский историко-художественный музей
 
 Выставка произведений ленинградских художников. Каталог. Л. 1952
 Дьяконов И. М. Книга воспоминаний. Фонд Европейский регионального развития Европейский Университет Санкт-Петербурга. Дом в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург. 1995. Глава 11. С.475, 476 — О Мадлен Геральдовне Меллуп.
 Эткинд Ефим. Эбензее. (на стр. 21 — о матери — Мадлен Геральдовне Меллуп)
 Меллупъ Мадл. Геральд. Новод. уч. наб. Чёрной р. 56; Ж. гимн. Гедда; Конст. ж. гимн. — «Весь Санкт-Петербург. 1914»

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1919 году
Умершие в 1973 году
Умершие 15 августа
Скульпторы СССР
Художницы СССР
Скульпторы XX века
Персоналии:Блокада Ленинграда
Женщины-скульпторы России